Міщу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Міщук Катерина Василівна (* 1982) — українська поетеса, художній редактор, ілюстратор, художниця.
 Міщук Ростислав Софронович (1945—1994) — український філолог та літературознавець.
 Міщук Тарас Вікторович (* 1995) — український веслувальник.
 Міщук Юрій Романович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Прізвища на -ук